Brighton kan naast verwijzen naar:

Plaatsen
Engeland
 Brighton

Verenigde Staten
 Brighton (Alabama)
 Brighton (Boston)
 Brighton (Colorado)
 Brighton (Illinois)
 Brighton (Iowa)
 Brighton (Massachusetts)
 Brighton (Michigan)
 Brighton (New York)
 Brighton (Tennessee)

Nieuw-Zeeland
 Brighton (Nieuw-Zeeland)

Australië
 Brighton (Tasmanië)
 Brighton (Victoria) - wijk/voorstad van Melbourne
 Brighton (Zuid-Australië) - wijk/voorstad van Adelaide

 Canada
 Brighton (Newfoundland en Labrador)
 Brighton (Ontario)

Overig
 Brighton (film) - Britse film

Zie ook
 Brighton-Le-Sands (doorverwijspagina)